Rouge River, River Rouge oder Rivière Rouge (frz. für „Roter Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Rouge River (Ontario), Fluss zum Ontariosee, Kanada
 River Rouge (Detroit River), Nebenfluss des Detroit River in Michigan, Vereinigte Staaten
 Rivière Rouge (Ottawa River), Fluss in Québec, Kanada

River Rouge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 River Rouge (Michigan), Ort im Wayne County, Michigan
 River Rouge (Missouri), Ort in Missouri

Siehe auch:
 Roter Fluss (Begriffsklärung)
 Red River
 Rogue River